Rumbio (Panyabungan Utara), een plaats in Indonesië
Rumbio (Kampar), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing